Джиммі Коннорс був чемпіоном попереднього року, але в півфіналі його переміг Джон Макінрой. Ця поразка перервала серію Коннорса з п'яти підряд потраплянь у фінал. Після того його рекорд побив Іван Лендл.

У другому колі Іліє Настасе зазнав поразки від Джона Макінроя. Суддя позбавив Настасе очка в третьому сеті, а потім і зарахував поразку в четвертому, через суперечки і затягування часу. Глядачі почали дуже бурхливо виражати своє незадоволення цим рішенням, кидаючи баночки з-під пива і стаканчики на корт. Зрештою матч відновився з новим суддею, а переможцем став Макінрой.

У фіналі Джон Макінрой переміг Вітаса Герулайтіса з рахунком 7–5, 6–3, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1979 US Open Men's Singles draw

1979 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу